Соревнования по синхронному плаванию проводились на летних Универсиадах единственный раз — в 2013 году как факультативный (не включённый в основную программу Универсиады) вид спорта. Было разыграно 4 комплекта наград (в сольных упражнениях, дуэтах, групповых упражнениях и комбинациях).

Призёры соревнований

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

Féderátion Internationale de Natation 
Синхронное плавание на сайте Универсиады (веб-архив)
Синхронное плавание - Летняя Универсиада 2013 - FISU